Pilvilampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pilvilampi (sjö i Finland), Mellersta Österbotten, 
 Molnträsket (sjö i Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar